D'Angelis – cognome italiano
 Erasmo D'Angelis – giornalista e politico italiano